Zeven zeeën - poëtische benaming voor alle zeeën en oceanen van de Wereld
 De Zeven Zeeën - televisieprogramma